Новак Джокович стал шестикратным победителем Уимблдонского турнира, успешно защитив титул второй раз кряду. Сербский теннисист сравнялся с Роджером Федерером и Рафаэлем Надалем по количеству побед на турнирах серии Большого шлема (20). Кроме того, Джокович выиграл третий подряд турнир серии Большого шлема.

В финальном матче Джокович одолел в четырёх партиях итальянца Маттео Берреттини. Берреттини стал первым за 45 лет игроком из Апеннинского полуострова, вышедшим в финал турнира серии Большого шлема: последним на тот момент представителем Италии, которому ранее покорялось это достижение, является Адриано Панатта — победитель Открытого чемпионата Франции 1976 года. Кроме того, Берреттини — первый итальянский теннисист, которому удалось выйти в финал «мэйджора», проводящегося не на грунтовом покрытии.

Россиянин Даниил Медведев имел возможность возглавить рейтинг Ассоциации теннисистов-профессионалов: для этого российскому теннисисту было необходимо выиграть титул (в случае выхода Джоковича в финал) или выйти в финальный матч турнира (при поражении серба на стадии 1/2 финала). В матче четвёртого круга Медведев в пяти партиях уступил Хуберту Хуркачу из Польши.

39-летний Роджер Федерер стал самым возрастным в «Открытой эре» теннисистом, дошедшим до 1/4 финала Уимблдона и самым возрастным четвертьфиналистом на турнирах Большого шлема с 1977 года. Победа в матче третьего круга стала для Федерера 1250-й в матчах уровня ATP.

24-летний Чжан Чжичжэнь стал первым китайцем в Открытую эру, пробившимся через квалификацию в основную сетку Уимблдонского турнира в мужском одиночном разряде.

Мартон Фучович стал первым венгром с 1948 года, дошедшим до 1/4 финала Уимблдона.

Посев 

  Новак Джокович (титул)
  Даниил Медведев (четвёртый круг)
  Стефанос Циципас (первый круг)
  Александр Зверев (четвёртый круг)
  Андрей Рублёв (четвёртый круг)
  Роджер Федерер (четвертьфинал)
  Маттео Берреттини (финал)
  Роберто Баутиста Агут (четвёртый круг)
  Диего Шварцман (третий круг)
  Денис Шаповалов (полуфинал)
  Пабло Карреньо Буста (первый круг)
  Каспер Рууд (первый круг)
  Гаэль Монфис (второй круг)
  Хуберт Хуркач (полуфинал)
  Алекс де Минор (первый круг)
  Феликс Оже-Альяссим (четвертьфинал)

<ol start=17>
  Кристиан Гарин (четвёртый круг)
  Григор Димитров (второй круг)
  Янник Синнер (первый круг)
  Аслан Карацев (первый круг)
  Уго Эмбер (первый круг)
  Дэниел Эванс (третий круг)
  Лоренцо Сонего (четвёртый круг)
  Николоз Басилашвили (первый круг)
  Карен Хачанов (четвертьфинал)
  Фабио Фоньини (третий круг)
  Райли Опелка (первый круг)
  Джон Изнер (первый круг)
  Кэмерон Норри (третий круг)
  Алехандро Давидович Фокина (первый круг)
  Тейлор Фриц (третий круг)
  Марин Чилич (третий круг)

Специальные приглашения в основу (WC и PR) 

  Карлос Алькарас (второй круг)
  Алекс Болт (второй круг)
  Лиам Броуди (второй круг)
  Джек Дрейпер (первый круг)

<ol start=5>
  Джей Кларк (первый круг)
  Энди Маррей (третий круг)
  Филипп Кольшрайбер [PR] (первый круг)
  Лу Яньсюнь [PR] (первый круг)

Победители квалификационного отбора (Q) 

  Грегуар Баррер (первый круг)
  Марсело Томас Барриос Вера (первый круг)
  Бенжамен Бонзи (второй круг)
  Таллон Грикспор (первый круг)
  Антуан Оан (второй круг)
  Денис Кудла (третий круг)
  Даниэль Мазур (первый круг)
  Маккензи Макдональд (первый круг)

<ol start=9>
  Брендон Накасима (первый круг)
  Кристофер О’Коннелл (первый круг)
  Оскар Отте (второй круг)
  Марк Полманс (второй круг)
  Артур Риндеркнех (первый круг)
  Марко Трунгеллити (первый круг)
  Бернабе Сапата Миральес (первый круг)
  Чжан Чжичжэнь (первый круг)

Лаки-лузеры (LL) 

  Ясутака Утияма (первый круг)

<ol start=2>
  Ботик ван де Зандсхюлп (второй круг)

Основной турнир

Финальные раунды

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Секция 3

Секция 4

Секция 5

Секция 6

Секция 7

Секция 8

Примечания

Ссылки 
 Сетка турнира

Взрослые